Ein Weiherhaus ist:
 Weiherhaus, ein befestigtes Haus in einem Teich, siehe Festes Haus#Weiherhaus

Weiherhaus ist der Name folgender Orte und Ortsteile:
 in Baden-Württemberg
 Weiherhaus (Eberhardzell), Ortsteil der Gemeinde Eberhardzell, Landkreis Biberach
 Weiherhaus (Ingoldingen), Ortsteil der Gemeinde Ingoldingen, Landkreis Biberach
 Weiherhaus (Ochsenhausen), Stadtteil der Stadt Ochsenhausen, Landkreis Biberach
 Weiherhaus (Unterkirnach), Ortsteil der Gemeinde Unterkirnach, Schwarzwald-Baar-Kreis

 in Bayern
 Weiherhaus (Altenthann), Ortsteil der Gemeinde Altenthann, Landkreis Regensburg
 Weiherhaus (Altmannstein), Ortsteil des Marktes Altmannstein, Landkreis Eichstätt
 Weiherhaus (Bayreuth), Ortsteil der kreisfreien Stadt Bayreuth
 Weiherhaus (Bernried), Ortsteil der Gemeinde Bernried, Landkreis Deggendorf
 Weiherhaus (Bindlach), Ortsteil der Gemeinde Bindlach, Landkreis Bayreuth
 Weiherhaus (Buxheim), Ortsteil der Gemeinde Buxheim, Landkreis Unterallgäu
 Weiherhaus (Dinkelsbühl), Ortsteil der Großen Kreisstadt Dinkelsbühl, Landkreis Ansbach
 Weiherhaus (Donauwörth), Ortsteil der Großen Kreisstadt Donauwörth, Landkreis Donau-Ries
 Weiherhaus am Fensterbach, Ortsteil der Gemeinde Fensterbach, Landkreis Schwandorf
 Weiherhaus (Feucht), Ortsteil des Marktes Feucht, Landkreis Nürnberger Land
 Weiherhaus (Fürstenfeldbruck), Ortsteil der Stadt Fürstenfeldbruck, Landkreis Fürstenfeldbruck
 Weiherhaus (Hilgertshausen-Tandern), Ortsteil der Gemeinde Hilgertshausen-Tandern, Landkreis Dachau
 Weiherhaus (Hilpoltstein), Ortsteil der Stadt Hilpoltstein, Landkreis Roth
 Weiherhaus (Jetzendorf), Ortsteil der Gemeinde Jetzendorf, Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm
 Weiherhaus (Maisach), Ortsteil der Gemeinde Maisach, Landkreis Fürstenfeldbruck
 Weiherhaus (Nürnberg), Stadtteil von Nürnberg
 Weiherhaus (Roding), Ortsteil der Stadt Roding, Landkreis Cham
 Weiherhaus (Stetten), früherer Ortsteil der Gemeinde Stetten, Landkreis Unterallgäu
 Weiherhaus (Taching), Ortsteil der Gemeinde Taching a.See, Landkreis Traunstein
 Weiherhaus (Trebgast), Ort auf dem Gemeindegebiet von Trebgast, Landkreis Kulmbach
 Weiherhaus (Thurnau), Wüstung auf dem Gemeindegebiet des Marktes Thurnau, Landkreis Kulmbach
 Weiherhaus (Traitsching), Ortsteil der Gemeinde Traitsching, Landkreis Cham
 Weiherhaus (Wiesenfelden), Ortsteil der Gemeinde Wiesenfelden, Landkreis Straubing-Bogen

Weiteres:
 Grundherr von Altenthann und Weiherhaus, eine der ältesten Patrizierfamilien der Freien Reichsstadt Nürnberg
 „Das Weiherhaus. Ein unheimlicher Roman.“ Von Walter Brandorff, ISBN 3-934273-36-X
 Werner von Grundherr zu Altenthann und Weiherhaus, ehemaliger deutscher Botschafter in Athen

Siehe auch:
 Teichhaus
 Weiherhäuser
 Weiherhäusl
 Weiershausen